ISS puede referirse a:
Estación Espacial Internacional (International Space Station), centro de investigación situado en la órbita terrestre.
ISS A/S, una empresa de servicios danesa.
Improvement Support Systems.
Instituto San Sebastián de Yumbel, escuela chilena. 
Instituto de Seguro Social, entidad de salud de Colombia.
International Seismological Summary, catálogo global de sismología entre 1918 y 1963.
International Superstar Soccer, saga de videojuegos producida por Konami.
 Íss o Ís, nombre en nórdico de una runa.